Consorte – relativo alla Consorteria
 Consorte – sinonimo di coniuge
 Regina consorte – moglie di un re regnante
 Principe consorte – marito di una regina regnante
Re consorte  – marito di una regina regnante (analogo al titolo di Principe consorte, ma meno comune)
Principessa consorte – moglie di un principe sovrano
 Giovanni Consorte – dirigente d'azienda italiano

Pagine correlate 

 Consorti

Altri progetti